Sezon 2010/2011 klubu Arka Gdynia.

Sezon 
Od początku sezonu drużynę poprowadzi trener Dariusz Pasieka.

Stadion 
Arka rundę jesienną zacznie grać na Narodowym Stadionie Rugby, gdyż Stadion GOSiR jest w remoncie i będzie gotowy dopiero na rundę wiosenną.

Sponsor 
Od początku sezonu sponsorem technicznym było przedsiębiorstwo Jako (jak w poprzednich latach), a sponsorami strategicznym Polnord i miasto Gdynia.

Rozgrywki 
Arka Gdynia w sezonie 2010/2011 będzie brała udział w rozgrywkach:
 ligi polskiej – Ekstraklasy: – 
 Pucharu Polski: –

Wyniki

Mecze oficjalne

Mecze sparingowe

Statystyki

Liczba wpuszczonych bramek w meczu

Liczba zdobytych bramek w meczu przez poszczególnych zawodników

Liczba występów

Klasyfikacja strzelców

Klasyfikacja asystentów

Skład zespołu

Ustawienie drużyny 
Ulubiona formacją trenera Pasieki jest 4-4-2, lecz w tym sezonie brakowało mu jednego napastnika po sprzedaży Joëla Tshibamby. Od początku ligi gra ustawieniem 4-5-1. Arka przegrała pierwszy mecz z Wisłą 1-0, ale stwarzała sobie sytuację na zdobycie gola. Trener Pasieka zastosował jedną zmianę w następnym meczu z Lechem Poznań. W miejsce Labukasa od początku grał Mawaye. Przez następne 2 kolejki menedżer Arki grał tym samym systemem, a na ustawienie 4-4-2 zmienił dopiero w 5 kolejce w meczu z Widzewem, a zmianami były m.in. gra Božoka na środku pomocy czy Wilczyńskiego na prawej pomocy, a na ataku zaczynał Mirko Iwanowski, czego efektem było odrzucenie ze środka pola Zawistowskiego i Burkhardta. W meczu z Jagiellonią nastąpiła jedna zmiana. Michała Płotkę zastąpił Ante Rožić. W meczu Pucharu Polski z KSZO Ostrowiec Świętokrzyskim, trener Pasieka dał odpocząć piłkarzom z pierwszego składu, a dał szansę zawodnikom rezerwowym. Zagrali m.in. Zoch, Piotr Robakowski, Giovanni i Rafał Siemaszko. W meczu z Cracovią Pasieka powrócił do poprzedniego ustawienia składu. Nastąpiła jedna zmiana, za Maciej Szmatiuka zagrał Michał Płotka. W meczu z Polonią Warszawą trener Arki ustawił zespół identycznie jak z Cracovią, a na derby Trójmiasta wrócił do taktyki 4-5-1, gdzie na pozycję środkowego obrońcy wrócił Szmatiuk, a na defensywnym pomocniku zagrał Płotka. Labukas wystawiony został na prawej pomocy, a na ataku osamotniony Iwanowski. Po przegranym meczu z Lechią Dariusz Pasieka powrócił do ustawienia 4-4-2, lecz na środku pomocy grał powracający po kontuzji Filip Burkhardt który zastąpił Miroslava Božoka, który pauzował za kartki.

Transfery

Przybyli

Odeszli

Wypożyczeni

Na testach

Przypisy 

Arka Gdynia